

Persone
 Adolfo Betti (1875-1950) – musicista e violinista italiano
 Alessandro Betti (1966) – attore e comico italiano
 Bernardino Betti, più noto come Pinturicchio o Pintoricchio (1452 circa–1513) – pittore italiano
 Betto di Francesco Betti (...–...) – orafo italiano del XV secolo
 Biagio Betti (1535-1615) – pittore italiano 
 Bruno Betti (1911-1986) – siepista e dirigente sportivo italiano
 Cosimo Betti, o talora Cosmo Betti o Cosmo Betti iuniore (1727-1814) – magistrato e poeta italiano
 Daniel Betti (1978) – ex pugile italiano
 Dario Betti (1991) – pattinatore artistico su ghiaccio e a rotelle italiano
 Egisto Betti (1910-1984) – calciatore italiano, di ruolo difensore
 Emilio Betti (1890-1968) – giurista ed ermeneuta italiano
 Enrico Betti (1823-1892) – matematico italiano
 Fiorella Betti, all'anagrafe Delia Petti (1927-2001) – attrice e doppiatrice italiana
 Francesco Betti (1870-1920) – politico e avvocato italiano
 Freda Betti (1924-1979) – mezzosoprano francese
 Giovanni Battista Betti (XVIII secolo–...) – incisore italiano
 Henri Betti (1917-2005) – compositore e pianista francese
 John A. Betti, propr. John Anso Betti (1931) – politico e dirigente d'azienda statunitense
 Laura Betti (1927-2004) – attrice italiana
 Liliana Betti o Liliane Betti (1937-1998) – scrittrice, sceneggiatrice e regista italiana
 Luca Betti (1978) – pilota automobilistico, imprenditore e personaggio televisivo italiano
 Maria Luisa Betti di Montesano, meglio nota come Isa Pola (1909-1984) – attrice italiana
 Mario Betti (1875-1942) – chimico italiano
 Natale Betti (1826-1888) – pittore italiano
 Oreste Betti (...-...) – pittore italiano
 Pasqua Aurora Betti (1946) – terrorista italiana
 Pietro Betti (1784-1863) – medico italiano
 Priscilla Betti (1989) – attrice e cantante francese
 Rodolfo Betti (1920-1943) – partigiano italiano
 Salvatore Betti (1792-1882) – letterato e accademico italiano
 Sigismondo Betti (1700-1784?) – pittore italiano
 Siria Betti (1923-2011) – attrice italiana
 Ugo Betti (1892-1953) – poeta e drammaturgo italiano
 Ulisse Betti, detto Bozzetto e Scracchino (1863–...) – fantino italiano
 Umberto Betti (1922-2009) – cardinale italiano

Altro
 17076 Betti – asteroide della fascia principale
 Betti Editrice – casa editrice italiana
 Commissario Betti – personaggio fittizio interpretato da Maurizio Merli in alcuni filmi degli anni settanta
 Numero di Betti – definizione nella topologia algebrica
 Palazzo Betti – palazzo storico dell'Aquila
 Teatro comunale Laura Betti, ex Teatro comunale Alfredo Testoni – teatro di Casalecchio di Reno, città metropolitana di Bologna